El término Mavericks hace referencia a varios artículos:

Deporte
Dallas Mavericks
Houston Mavericks

Música
The Mavericks

Informática
OS X Mavericks

Televisión 
Maverick (serie de televisión)